Heideturm steht für:
 Daberburg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Wasserturm (Hannover)-Nord, Brink-Hafen
Siehe auch:
 Heidenturm
 Hochheideturm